Ла́ймонс Эдуа́рдс Гайга́лс (; ) — советский латышский кинорежиссёр и оператор неигрового кино.

Биография 
В кино с 1939 года, после Второй мировой войны — оператор на Рижской киностудии, а с 1957 года работал и как режиссёр. Автор более 800 сюжетов для кинопериодики, а также документальных и научно-популярных лент, посвящённых латвийской действительности. Был оператором большинства своих фильмов.

Фильмография

Оператор 

  — Вместе с ветрами
  — 17 июня 1940 г.
  — Каугуреши
  — Лиго
  — Весна
  — Советская Латвия (совместно с группой операторов)
  — Патрианты
  — В родном краю
  — На больших скоростях
  — Фестиваль
  — Богатое приданое
  — Песня про озёра
  — Завтра заморозка не будет
  — Есть на свете такой парень
  — Тогда знай
  — Во имя господа
  — В праздничном настроении
  — Легенда о Даугаве
  — Приговор обжалованию не подлежит
  — Голоса земли
  — Две привычки
  — Зрелость
  — Строители
  — Формирование человека
  — Шофёры
  — Золотой фонд страны
  — Латышские стрелки
  — Медицина и время
  — Эликсир здоровья
  — Артур Лапинь
  — В этом стремительном мире
  — Особо опасные
  — Песня
  — Сельский диспетчер
  — Счастливое детство
  — В борьбе за жизнь и здоровье человека
  — Вэфовец
  — Школьные годы
  — Человек, который нужен всем
  — Ваша сестра — Латвия
  — Место в жизни
  — Осторожно, города!
  — Лён
  — Крестьяне будущего
  — Верните мне заявление
  — Мой дом, моя улица

Режиссёр 

  — В родном краю
  — Богатое приданое
  — Песня над озёрами
  — Город на Даугаве
  — Мирный атом в народном хозяйстве Латвии
  — Маяки зовут
  — Завтра заморозков не будет
  — Извалтская осень
  — Есть на свете такой парень
  — Тогда знай
  — Во имя господа
  — В праздничном настроении
  — Приговор обжалованию не подлежит
  — Андрей Упит
  — Рабочий клуб
  — Сельские новаторы
  — Белы ли пятна истории

Награды 
 1972 — серебряная медаль имени Довженко за фильм «Латышские стрелки» (1972)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гайгалс Лаймонс // История кинематографа

Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты Латвии
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:Рижская киностудия